Otterbein peut notamment faire référence à :
 la municipalité d'Otterbein dans l'Indiana ;
 l' à Westerville (Ohio).